Bergheim ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Bergheim, Kreisstadt im Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Bergheim (Flachgau), Gemeinde im Bundesland Salzburg (Flachgau)
 Bergheim (Haut-Rhin), Gemeinde im Oberelsass, Frankreich
 Bergheim (Oberbayern), Gemeinde im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Bergheim (Texas), Gemeinde (incorporated community) in den USA

Ortsteile:
 Augsburg-Bergheim, Stadtteil von Augsburg, Bayern
 Bergheim (Arnsberg), Teil des Stadtteils Neheim-Hüsten der Stadt Arnsberg im Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Bergheim (Duisburg), Stadtteil von Duisburg, Nordrhein-Westfalen
 Bergheim (Edertal), Ortsteil von Edertal, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Bergheim (Gemeinde Feldkirchen), Ortsteil der Marktgemeinde Feldkirchen an der Donau im Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Bergheim (Gotteszell), Ortsteil der Gemeinde Gotteszell, Landkreis Regen, Bayern
 Bergheim (Heidelberg), Stadtteil von Heidelberg, Baden-Württemberg
 Bergheim (Irgertsheim), Ortsteil von Irgertsheim der Stadt Ingolstadt, Oberbayern, Bayern 
 Bergheim (Kreuzau), Ortsteil von Kreuzau, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Bergheim (Markdorf), Stadtteil von Markdorf, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Bergheim (Mechernich), Ortsteil von Mechernich, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Bergheim (Mödingen), Ortsteil der Gemeinde Mödingen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Bergheim (Ortenberg), Stadtteil von Ortenberg, Wetteraukreis, Hessen
 Bergheim (Spangenberg), Stadtteil von Spangenberg, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Bergheim (Steinheim), Ortsteil von Steinheim (Westfalen), Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Bergheim (Stuttgart), Stadtteil von Stuttgart, Baden-Württemberg
 Bergheim (Tannhausen), Ortsteil von Tannhausen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Bergheim (Troisdorf), Stadtteil von Troisdorf, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Bergheim I, Katastralgemeinde von Bergheim (Flachgau)
 Bergheim II, Katastralgemeinde von Salzburg
 Bergheim (historischer Name, bis 1820, für Langen-Bergheim), Ortsteil von Hammersbach, Main-Kinzig-Kreis, Hessen

sowie:

 Bergheim, Ort der Stadtgemeinde Osterode,  Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Górka (Ostróda) in der Gmina Ostróda, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Bergheim (Geislingen), Wüstung auf der Gemarkung von Geislingen im Zollernalbkreis in Baden-Württemberg
 Bergheim (Gombeth), Wüstung in der Gemarkung von Gombeth, einem Stadtteil von Borken im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis
 Bergheim (Hohenfels), Wüstung auf dem Gebiet der heutigen Gemeinde Hohenfels (Oberpfalz)

 

Bergheim ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Wecker-Bergheim (1914–2001), deutscher Maler
 Erika Bergheim (* 1961), deutsche Köchin
 Julian Bergheim (* 1979), deutscher Medienkünstler
 Kristian Bergheim (1926–2010), norwegischer Jazz-Tenorsaxophonist und Bandleader
 Rüdiger von Bergheim († 1258), Bischof von Chiemsee; Bischof von Passau
 Stani Bergheim (* 1984), deutscher Fußballspieler
sowie
 Herren von Bergheim, Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Berckheim
 Berkheim
 Landschaftsschutzgebiet Bergheim